Eduard Ezov – regista sovietico
 Nikolaj Ivanovič Ežov – politico e militare sovietico
 Pëtr Ežov – calciatore sovietico, difensore
 Roman Ežov – calciatore russo, centrocampista